Forna ima više značenja:
 Forna, Benevento
 Forna, Ferrara